Стин — фамилия.

 Расильо-Стин, Аделен (известная просто как Аделен; род. 1996) — норвежская певица с испанскими корнями.
 Стин, Александр (род. 1984) — профессиональный шведский хоккеист.
 Стин, Дейв (род. 1959) — канадский легкоатлет-десятиборец.
 Стин, Джессика (род. 1965) — канадская актриса.
 Стин, Кевин (род. 1984) — рестлер, бывший чемпион мира ROH.
 Стин, Майкл (род. 1953) — английский шахматист; гроссмейстер (1977). Шахматный теоретик и литератор.

Топоним 
 Стин — город в округе Рок, штат Миннесота, США.